Alfred Böswald ist der Name folgender Personen:

* Alfred Böswald (Politiker) (1931–2018), deutscher Historiker und Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Donauwörth
 Alfred Böswald (Komponist) (* 1962), deutscher Komponist und Unternehmensberater